Медијас Агвас има више значења:

 Медијас Агвас, Сан Мигел (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Медијас Агвас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Медијас Агвас (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику